Pampero puede hacer referencia a:
Pampero, fenómeno meteorológico;
Industrias Pampero, fabricante venezolano de ron;
Licoreros del Pampero, equipo de béisbol venezolano;
Club Atlético Pampero, club de la localidad de Guatraché, provincia de La Pampa (Argentina);
Pampero TV, programa de televisión de argentina.
El vapor Pampero, buque de guerra que sirvió a la Confederación Argentina en su lucha contra el Estado de Buenos Aires; o
Pampero, velero ligero argentino.
El Pampero, periódico uruguayo, publicado entre 1822 a 1823.
Pampero (ave), género de aves marinas, que incluye también a los petreles.